Район Кисуцке-Нове-Место () — район Словакии. Находится в Жилинском крае.

Статистические данные (2001) 

Национальный состав:
 Словаки — 96,7 %
 Чехи — 0,7 %

Конфессиональный состав:
 Католики — 90,5 %